Jan Rzeszowski (zm. ok. 1374) – rycerz i dyplomata, właściciel Rzeszowa
 Jan Rzeszowski (XV w.) – rycerz, kanonik krakowski
 Jan Rzeszowski (zm. 1436) – arcybiskup lwowski, rektor Uniwersytetu Krakowskiego
 Jan Rzeszowski (ok. 1411 - 1488) – biskup krakowski, podskarbi wielki koronny
 Jan Rzeszowski – rotmistrz jazdy obrony potocznej, uczestnik bitwy pod Obertynem (1531).